Shaftesbury [šáftsberi] může znamenat:

místní názvy
 Shaftesbury (Dorset) – město v jihozápadní Anglii
 Shaftesbury (Vermont) – město v USA

osoby
 Ælfgifu ze Shaftesbury († 944 ) – manželka anglického krále Edmunda I.
 Hrabě ze Shaftesbury – anglická šlechtická rodina:
 Anthony Ashley-Cooper, 1. hrabě ze Shaftesbury (1621–1683), anglický politik
 Anthony Ashley-Cooper, 3. hrabě ze Shaftesbury (1671–1713), politik, filosof a osvícenský spisovatel
 Anthony Ashley-Cooper, 7. hrabě ze Shaftesbury (1801–1885), filantrop

jiné významy
 Shaftesbury Avenue, ulice v Londýně
 Shaftesbury Theatre, divadlo v Londýně